Капа́льди () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий. Капальди, Джим (1944—2005) — английский певец и музыкант.
 Капальди, Питер (род. 1958) — шотландский актёр, режиссёр, сценарист и певец.
 Капальди, Льюис (род. 1996) — шотландский певец, автор-исполнитель.
 Капальди, Франческа (род. 2004) — американская юная актриса.

См. также 
 Капальдо